Петер Вагнер ():
 Вагнер, Петер (1865—1931) — немецкий музыковед, работавший в Швейцарии.
 Вагнер, Петер (род. 1964) — немецкий рок-музыкант, лидер группы Rage.